Schmucker bezeichnet 

 Privat-Brauerei Schmucker, Privat-Brauerei Schmucker in Mossautal, Hessen

Schmucker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schmucker (* 1957), deutscher Architekt
 Carl Schmucker (1866–1940), deutscher Maler
 Ernst Schmucker (1921–2001), deutscher Schauspieler und Fernsehregisseur
 Ernst Schmucker (Eishockeyspieler), österreichischer Eishockeyspieler der 1920er- und 1930er-Jahre
 František Schmucker (1940–2004), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Georg II. Schmucker, Abt des Klosters Waldsassen von 1529 bis 1531
 Hannes Schmucker (1899–1965), deutscher Maler
 Helga Schmucker (1901–1990), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Johann Heinrich Schmucker (1684–1756), reformierter Theologe
 Johann Leberecht Schmucker (1712–1786), königlich preußischer Militärarzt, Chirurg und Fachbuchautor; Leibarzt Friedrichs des Großen
 Josef Schmucker (1882–1971), deutscher Landwirtschaftsbeamter
 Josef Schmucker (Theologe) (1910–1997), deutscher Theologe und Kantforscher 
 Joseph F. Schmucker-von Koch (* 1951), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Karl Schmucker (* 1928), deutscher Architekt
 Leonhard Schmucker (1919–2019), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Robert Schmucker (* 1943), Professor an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik
 Samuel L. Schmucker (1879–1921), US-amerikanischer Künstler
 Samuel Simon Schmucker (1799–1873), amerikanischer Theologe
 Theodor Schmucker (1894–1970), deutscher Forstbotaniker
 Ulrich Schmucker (1930–2008), deutscher Geophysiker